Botànica: Diferents arbustos de la família de les lleguminoses reben aquest nom:
Gódua o ginestell (Cytisus scoparius)
Ginestell (Sarothamnus catalaunicus)
Ginestell (Genista jimenezii)
Ginestell o ginestell cineri (Genista cinerea)

Referències

Vegeu també 
 Ginesta (desambiguació)
 Ginestó